Ishikawa puede referirse a:
 Prefectura de Ishikawa, ubicada en la región de Chūbu sobre la isla de Honshu, Japón. La capital es Kanazawa.
 Diagrama de Ishikawa, es un diagrama que consiste en una representación gráfica.
 Kaoru Ishikawa, académico japonés autor del diagrama para análisis de problemas que lleva su nombre.
 Ishikawa Goemon, legendario héroe forajido japonés.